Lage — nome de família/sobrenome
 Lage (Alemanha) - município na Renânia do Norte-Vestfália, Alemanha.
 Lage (Baixa Saxônia) - município na Baixa Saxônia, Alemanha.
 Lage (Vila Verde) - freguesia em Portugal.
 Laje (Oeiras) - localidade de Porto Salvo, Oeiras, Portugal.
 Lage - extinta estação ferroviária em Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo, Brasil.
Laxe - município espanhol da província da Corunha, Galiza, grafado às vezes em espanhol como Lage.

Ou ainda
 Barbosa Lage — bairro de Juiz de Fora, Brasil
 Parque Lage — na cidade do Rio de Janeiro, Brasil
 Quinta da Lage — em Ponte de Lima, Portugal

Desambiguações de topônimos